Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина — один из ведущих вузов Республики Коми, входит в число региональных опорных университетов России. Функционирует как Федеральное государственное высшее учебное заведение. Основан в 1972 году.

Название 

С 2015 года носит имя Питирима Сорокина, полное наименование — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», сокращенное название — «СГУ им. Питирима Сорокина».

История 
Сыктывкарский государственный университет создан в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 698 от 24 сентября 1971 года и Совета Министров РСФСР  

В 1972 году университет состоял из двух факультетов: историко-филологический (декан В. П. Золотарев), естественных наук (декан О. В. Петров). 9 кафедр, 40 преподавателей. Прием студентов 350 человек по 8 специальностям.

Из КГПИ в СыктГУ были переданы факультеты: историко-филологический (1972) и химико-биологический (1973).

В нынешнем виде появился в результате реорганизации Сыктывкарского государственного университета и Коми государственного педагогического института путём объединения (приказ Минобрнауки РФ от 14 февраля 2014 года).

2 марта 2015 года — принят новый устав, утвердивший новое название университета «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина».

Инфраструктура 
 11 учебных корпусов (1 корпус закрыт на капитальный ремонт);
 174 учебные аудитории;
 5 библиотек;
 84 научных и научно-технических лаборатории;
 34 компьютерных класса;
 6 музеев;
 8 общежитий.

Список ректоров 
 28 января 1972 — февраль 1987: доктор географических наук, профессор В. А. Витязева.
 20 февраля 1987 — 5 сентября 1990: доктор физико-математических наук, профессор А. Е. Грищенко.
 20 ноября 1990 — 16 октября 1995: доктор физико-математических наук, профессор С. И. Худяев.
 15 ноября 1995 — 6 ноября 2012: доктор экономических наук, профессор В. Н. Задорожный.
 7 ноября 2012 — 28 ноября 2015: кандидат юридических наук, доцент М. Д. Истиховская.
 28 ноября 2015 — 3 ноября 2016: кандидат юридических наук, доцент Н. А. Михальченкова ().
 с 3 ноября 2016 — настоящее время: доктор педагогических наук, доцент О. А. Сотникова ().

Подразделения 

 Институт истории и права
 Кафедра истории и методики обучения общественно-правовым дисциплинам
 Кафедра истории России и зарубежных стран
 Институт естественных наук
 Кафедра биологии
 Кафедра геологии
 Кафедра химии
 Кафедра экологии
 Кафедра естественнонаучного образования
 Институт точных наук и информационных технологий
 Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности
 Кафедра общетехнических дисциплин и методики обучения технологии
 Кафедра информационной безопасности
 Кафедра информационных систем
 Кафедра математического моделирования и кибернетики
 Кафедра прикладной математики и информационных технологий в образовании
 Кафедра радиофизики и электроники
 Кафедра физико-математического и информационного образования
 Институт гуманитарных наук
 Кафедра политологии и международных отношений
 Кафедра финно-угорской филологии и национального образования
 Кафедра русской и общей филологии
 Кафедра филологического образования
 Кафедра связей с общественностью и рекламы
 Кафедра журналистики
 Кафедра философии и этики
 Институт социальных технологий
 Кафедра социальной работы
 Кафедра теоретических и медико-биологических основ физической культуры
 Кафедра физического воспитания
 Кафедра безопасности жизнедеятельности
 Институт педагогики и психологии
 Кафедра начального и дошкольного образования
 Кафедра общей психологии
 Кафедра общей и специальной педагогики
 Кафедра теории и методики обучения
 Институт культуры и искусства
 Кафедра декоративно-прикладного искусства
 Кафедра дизайна
 Кафедра изобразительного искусства
 Кафедра культурологии и педагогической антропологии
 Институт экономики и финансов
 Кафедра банковского дела
 Кафедра бухгалтерского учёта и аудита
 Кафедра финансового менеджмента
 Институт менеджмента и предпринимательства
 Кафедра менеджмента и маркетинга
 Кафедра экономики и менеджмента сервиса
 Кафедра экономической теории и корпоративного управления
 Институт непрерывного образования
 Институт индивидуальных образовательных программ
 Колледж экономики, права и информатики

Направления подготовки 
Университет осуществляет прием по следующим направлениям бакалавриата:
 Радиофизика
 Физика
 Техносферная безопасность
 Математика и компьютерные науки
 Прикладная математика и информатика
 Информационная безопасность
 Прикладная информатика
 Химия
 Биология
 Геология
 Экология и природопользование
 Картография и геоинформатика
 Филология
 Журналистика
 Реклама и связи с общественностью
 Политология
 Международные отношения
 Экономика
 Менеджмент
 Туризм
 Товароведение
 Юриспруденция
 История
 Дизайн
 Народная художественная культура
 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
 Культурология
 Лингвистика
 Социальная работа
 Физическая культура
 Психология
 Психолого-педагогическое образование
 Специальное (дефектологическое образование)
 Профессиональное обучение (по отраслям)
 Педагогическое образование

Направления специалитета
 Лечебное дело

Программы среднего профессионального образования
 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
 Программирование в компьютерных системах
 Компьютерные сети

Наука 
СГУ им. Питирима Сорокина — центр науки и инноваций. Здесь проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования по гуманитарным, естественным, техническим направлениям.
Научная инфраструктура вуза включает в себя 21 научно-исследовательский центр, 30 научно-исследовательских лабораторий, 3 малых инновационных предприятия, технопарк «IT-парк Республики Коми».
На базе университета организуются международные и всероссийские научные конференции преподавателей и студентов. Ежегодно более 1500 студентов принимают участие в научных мероприятиях разного рода.

Издательская деятельность

Журналы 
Сыктывкарский государственный университет впускает следующие журналы:

 Электронное научное издание «Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера» — издается с 2005 года, включен в систему РИНЦ, рекомендован ВАК
 Журнал «Verbum» — внутриуниверситетское издание

Примечания

Литература 
 Витязева В. А., Бурлыкина М. И. Сыктывкарский университет: становление и развитие. Сыктывкар, 1988.
 Юрпалова А. А. Летопись СГУ. 1997.
 Бурлыкина М. И. Учёные СГУ: биографические очерки. 1997.
 Республика Коми. Энциклопедия в 3 тт. Сыктывкар, 1997—2000.
 Ты в моей судьбе — университет: Историко-биографические очерки / Отв. ред. В. Н. Задорожный, Г. В. Добрынина. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. университета, 2009. 436 с.

Ссылки 
 
 

Появились в 1972 году в России
Университеты России
Гос